Marmorpalatset kan syfta på:

 Marmorpalatset, Helsingfors – ett stadspalats i marmor i Helsingfors 
 Marmorpalatset, Kolkata – ett palats i Kolkata, Indien, originalnamn  Marble Palace
 Marmorpalatset, Sankt Petersburg – ett palats i Sankt Petersburg, Ryssland
 Marmorpalatset, Teheran – ett palats i Tehran i Iran
 Marmorpalais – ett slott i Potsdam, Tyskland